DMN steht für:
 The Dallas Morning News, US-amerikanische Tageszeitung
 Decision Model and Notation, eine Modellierungsnotation für Geschäftsentscheidungen, entworfen von der Object Management Group
 Default Mode Network, ein Netzwerk von Gehirnregionen
 Dimethylnitrosamin, chemische Verbindung aus der Gruppe der Nitrosamine
 DuMont Television Network, US-amerikanischer Fernsehsender

dmn steht für:
 Mande-Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung